Häcksler steht für:

 Schredder (Maschine), mechanisches Gerät zum Zerkleinern von unterschiedlichsten Materialien
 Häckselmaschine, allgemein ein landwirtschaftliches Gerät
 Feldhäcksler, ein landwirtschaftliches Gerät für den Feldeinsatz
 Buschhacker, Gerät in Landwirtschaft und Gartenbau
 Forsthäcksler, ein forstwirtschaftliches Gerät zur Herstellung von Hackschnitzeln